Osoby o tym nazwisku:
 Grzegorz Hołówko – polski aktor
 Stefan Hołówko – polski architekt, nauczyciel
 Tadeusz Hołówko – polski polityk
 Witold Hołówko – polski lekarz psychiatra